Flammes, mélodie d'Albert Roussel composée en 1908 ;
Flammes, film français d'Adolfo Arrieta sorti en 1978 ;
 Flammes, compilation de Niagara sortie en 2002.